Veliko Selo est un toponyme qui peut désigner :
Veliko Selo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
Veliko Selo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo ; 
Veliko Selo, une localité de Serbie située dans la municipalité de Palilula, district de Belgrade ;
Veliko Selo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.